Prairie wind (album van Neil Young) (2005), muziekalbum van Neil Young
 Prairie wind (nummer van Neil Young) (2005), lied van Neil Young